Grail steht für:
 SA-7 Grail, NATO-Codename der sowjetischen Luftabwehrrakete 9K32 Strela-2
 Grail (Gemeinde Edelschrott), Streusiedlung in der Marktgemeinde Edelschrott in der Steiermark

Die Abkürzung GRAIL steht für:
 Gravity Recovery and Interior Laboratory, Mondmission der NASA

Siehe auch:
 Graile, Musikinstrument
 Grails, Webframework
 Holy Grail, Heavy-Metal-Band

Abkürzung